Unter Ermüdung versteht man:

 Ermüdung (Physiologie), Folgen körperlicher Anstrengung
 Müdigkeit, gefühltes Bedürfnis nach Schlaf (Defatigatio) 
 Materialermüdung, Alterung eines Werkstoffs
 verschiedene Symptome aus dem Symptomkomplex ICD-10 R53, Unwohlsein und Ermüdung